Ragonesi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Ragonesi (1850–1931), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Remigio Ragonesi (1921–2000), italienischer Geistlicher